Океа́нская у́лица — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Океанская улица — улица в Артёме Приморского края
 Океанская улица — улица в Биробиджане
 Океанская улица — улица в селе Ёлочки Южно-Сахалинска
 Океанская улица — улица в Калининграде
 Океанская улица — улица в Кемерове
 Океанская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края
 Океанская улица — улица в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Океанская улица — улица в Находке Приморского края
 Океанская улица — улица в Новосибирске
 Океанская улица — улица в Петропавловске-Камчатском
 Океанская улица — улица в Хабаровске

Украина 

 Океанская улица — улица в Днепропетровске
 Океанская улица — улица в Донецке
 Океанская улица — улица в Севастополе

См. также 

 Тихоокеанская улица
 Океанский проспект
 Океанский переулок
 Океанский проезд — проезд в Хабаровске
 Океанский тупик — улица в Днепропетровске